Pleasant Lake Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pleasant Lake Township (North Dakota)
 Pleasant Lake Township (South Dakota)